Anne-Marie de Schurman (1607-1678), poétesse, artiste et érudite des Provinces-Unies ;
 Jacob Gould Schurman (1854-1942), ambassadeur, professeur et homme politique américain ;
 Maynard Freeman Schurman (né en 1957), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Véronique Schurman (née en 1967), ancienne cycliste belge.

 Katja Schuurman (née en 1975), actrice, chanteuse et présentatrice néerlandaise ;
Medina Schuurman (née en 1969), actrice et directrice de casting néerlandaise ;
 Renee Schuurman (1939-2001), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Resit Schuurman (né en 1979), footballeur néerlandais ;
 Rob Schuurman, architecte néerlandais ;
 Tollien Schuurman (1913-1994), athlète néerlandaise.

 Daan Schuurmans (né en 1972), acteur et chanteur néerlandais ;
 Jared Schuurmans (né en 1987), athlète américain.

Voir aussi
 (19235) van Schurman, un astéroïde de la ceinture principale.